Shinwell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Emanuel Shinwell (1884-1986), homme politique travailliste britannique
 (1904-1990), joueur britannique de hockey sur glace

Personnage
Shinwell Johnson, personnage mineur de l'univers de Sherlock Holmes

Homonymie de patronyme